FIFA Mobile è un videogioco di simulazione di calcio sviluppato dalla EA Mobile e EA Canada e pubblicato da EA Sports per iOS e Android. È stato pubblicato in tutto il mondo l'11 ottobre 2016, per iOS, Android e Microsoft Windows.

Modalità di gioco

Prima stagione 

Nella prima stagione, il gioco è composto da una modalità chiamata “Modalità attacco” di cui, dalla parola stessa, si può intuire che si giochi in posizione offensiva, anche se in alcuni casi si dovranno deviare i contrattacchi dell'avversario. Il videogioco prevede anche un'altra modalità chiamata “Eventi live”; si tratta di una opzione di gioco in cui ogni giorno ci saranno degli eventi da svolgere (per esempio allenamenti o partite), da cui si ricaverà come ricompensa nuovi giocatori di diverso rango o monete spendibili per il miglioramento della propria squadra. I gettoni vengono utilizzati nei piani in cambio di altri gettoni o giocatori (con cui aumenti VGN cioè valore generale della squadra la media del valore dei tuoi giocatori che valgono da 40 a 150. Il gioco include anche una "Modalità stagione" dove ci sono diverse squadre di campionati del mondo. Infine, si ha una sezione chiamata “Leghe” dove si gioca con altri multiplayer presenti, appunto, all'interno di una lega.
A partire da maggio, al posto della modalità di gioco “Attacco” viene inserita “VS attacco” che, permette all'utente, di giocare in tempo reale con l'avversario.
In copertina c'è, prima, Marco Reus e, dopo, Eden Hazard. 
La stagione è uscita l'11 ottobre 2016 ed è finita il 31 ottobre 2017.

Seconda stagione 

Nella seconda stagione al posto degli “Eventi live” sono stati inseriti gli “Eventi”, dove in ognuno si possono ottenere più o meno punti a seconda dell'importanza della sfida per acquistare giocatori speciali o altri oggetti, come potenziamenti o XP allenamento, per migliorare la VGN dei giocatori, oppure monete. C'è anche una modalità denominata “Campagna” in cui ci si scontra con squadre che giocano in quella nazione (per esempio chi seleziona la Campagna “Italia” giocherà contro squadre di Serie A e Serie B) per ottenere giocatori di quella Campagna e per ultimo uno di 90 VGN (solitamente uno dei giocatori più forti ed incisivi dell'omonimo campionato nella realtà) e il trofeo di quella Campagna. In questa stagione vengono introdotte le "Icone", cioè giocatori che hanno segnato la storia del calcio, per la prima volta sui dispositivi mobili. In copertina c'è Cristiano Ronaldo. La stagione è iniziata il 1º novembre 2017 ed è finita il 7 novembre 2018.

Mondiali 2018 

Dal 6 giugno fino al 1º agosto 2018 viene inserita la modalità “Mondiali 2018”, dedicata al Campionato mondiale di calcio 2018  dove si possono vincere i Mondiali di calcio con una nazionale qualificata o non qualificata, giocare alla modalità “Versus”, simile a “VS attacco”, e prevedere i risultati delle partite dei Mondiali 2018 negli incontri per ottenere dei premi. In copertina c'è Cristiano Ronaldo con la maglia della Nazionale portoghese di calcio.

Terza stagione 

La terza stagione si presenta con un netto miglioramento sul gameplay e non solo: la grafica viene migliorata, le esultanze dei giocatori sono quelle che fanno dopo ogni gol nel mondo reale, vengono aggiunte varie mosse abilità e viene aggiunta una nuova modalità, chiamata confronto, in cui si può giocare una partita 11vs11 in tempo reale. Un'altra novità apportata in questa stagione è l'intesa, che ritorna su mobile dopo FIFA 16 Ultimate Team Mobile. In copertina ci sono Neymar, Kevin De Bruyne e Paulo Dybala

La stagione è iniziata in versione di prova beta l'11 ottobre 2018, che è finita il 6 novembre 2018, e la versione definitiva è uscita il 7 novembre 2018.

Quarta stagione 
Nella quarta stagione venne aggiunto l'evento Zidane, che consiste di fare partite contro squadre per ottenere giocatori, che sono Enzo Zidane, Ribery, Buffon, Luca Zidane, Sergio Ramos e Gareth Bale, crediti, XP allenamento, Potenziamenti Abilità e Icone, che sono Emmanuel Petit e Thierry Henry, creando rose che soddisfino i requisiti necessari. Nella sezione Icone i giocatori più forti sono Edwin van der Sar, Ronaldo e Diego Armando Maradona. l'icona con l'overall piu forte è George Best con 110 nella sua versione icona prime. C'è anche l'evento GMR Adidas, che ha come premio Paulo Dybala GMR Adidas 95 ATT, AS o COC. Per ottenerli però si devono comprare le solette GMR della Adidas e giocare a calcio nella vita reale. Nella copertina di gioco veniva raffigurato inizialmente Eden Hazard, poi Virgil Van Dijk. Questa stagione è finita il 17 gennaio 2022 alle ore 23 (Il 14 gennaio dello stesso anno è stata chiusa la modalità "Mercato").

Quinta stagione 
Nella quinta stagione, il giocatore può giocare alle nuove modalità indicate in seguito:

 Sfida: consente di partecipare a una 
sfida in cui se si ha almeno vinto un turno si ottiene premi. Più è difficile il turno, più premi si ottengono.
 Allenamento giornaliero: consente di fare tre partite o allenamenti, o due 
allenamenti e una partita. Si può fare un quarto allenamento o una quarta partita pagando 50 FIFA Points (Una valuta del gioco).
 Tour Lega: consente di giocare tre allenamenti e tre partite contro squadre dello stesso campionato. Con 50 FIFA Points si possono fare un ulteriore allenamento e un ulteriore partita.
 Percorso icone: consente al giocatore di fare diverse partite fino a sbloccare Fernando Torres Icona Prime e altre Icone.

Questa stagione è iniziata il 18 gennaio 2022.

Sviluppo 
Il gioco è stato sviluppato utilizzando il motore della console FIFA 08 utilizzato nei precedenti giochi FIFA Mobile, migliorando le facce dei vari giocatori per rendere i giocatori più realistici.

Note

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi per Android
Videogiochi Electronic Arts
FIFA (videogiochi)
Videogiochi per iOS
Videogiochi per telefono cellulare
Videogiochi di calcio
Videogiochi del 2016